Pierrefontaine est le nom de deux communes françaises du département du Doubs : 
 Pierrefontaine-les-Varans
 Pierrefontaine-lès-Blamont

Voir aussi
 Communauté de communes du Pays de Pierrefontaine - Vercel